Гран-при Канады 2018 года (официально Formula 1 Grand Prix du Canada 2018) — 7 этап чемпионата мира «Формулы-1», которая состоялась 10 июня 2018 года на автодроме имени Жиля Вильнёва в канадском Монреале. Это седьмая гонка сезона . Гонку выиграл Себастьян Феттель из Феррари. Это была 50-я победа в карьере Феттеля, ставшего четвёртым гонщиком в истории Формулы-1, добившимся такого результата (присоединившись к Михаэлю Шумахеру, Льюису Хэмилтону и Алену Просту). Это был 55-й этап Гран-при Канады, 49-й раз как зачётный этап чемпионата мира Формулы-1 с момента основания серии в 1950 году, и 39-й раз, когда этот этап чемпионат мира проводился на автодроме Жиля Вильнёва. Фернандо Алонсо отметил свой 300-й выход на Гран-при в этой гонке. Эта гонка стала первой победой Феррари в Канаде с тех пор, как Михаэль Шумахер победил здесь в 2004 году.

Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон участвовал в гонке как действующий победитель. Он оторвался от Феттеля на 14 очков на чемпионате пилотов Формулы-1.

Гонщики 
Победитель гонки, Себастьян Феттель, провёл хорошую гонку и одержал победу. При старте с тринадцатого и девятнадцатого мест, Шарль Леклер и Пьер Гасли приехали десятым и одиннадцатым. Начавшие впереди гонку Перес, Хартли, Алонсо и Стролл по разным причинам самоустранились, а Магнуссен и Вандорн провели, по мнению отдельных комментаторов, «совсем уж бесхарактерную гонку».

Худшие моменты 
Во время заездов случился ряд моментов, в связи с которыми было несколько вопросов к судьям и организаторам гонки. Судьи проигнорировали тот факт, что Карлос Сайнс из Renault поддел болид Серхио Переса из Force India. В итоге испанец занял восьмое место, а мексиканец — четырнадцатое. Также из-за того, что топ-модель Винни Харлоу махнула клетчатым флагом не вовремя, было решено зафиксировать результаты гонки по 68-му кругу, вместо запланированного 70-го.

Квалификация 

Примечания
  Пьер Гасли наказан потерей 10 мест за замену элементов силовой установки. 
  Ромен Грожан не принял участие в квалификации, но был допущен на старт по решению стюардов.

Гонка 

Примечание
  Дистанция была сокращена на 2 круга из-за ошибочного появления клетчатого флага.

Примечания

Ссылки 
 
 

 Официальный сайт Гран-при

Гран-при Канады